Велика Уголька — річка в Україні (Закарпатська область, Тячівський район)
 Велика Уголька — село, Закарпатська область, Тячівський район